krowa – samica bydła domowego
 krowa morska – wymarły ssak morski
 Krowa – druga i najdłuższa sura Koranu
 „krowa” – popularna nazwa niemieckiej wyrzutni rakietowej "Nebelwerfer"
 Święta krowa – termin używany dla określenia specjalnego statusu krowy w hinduistycznych Indiach
 Krowa i Kurczak – amerykański serial animowany